Villa Stephanus ist der Name folgender Gebäude in Hannover-Linden:

 Villa Stephanus (1870), Villa für Hermann Heinrich Stephanus in der Davenstedter Straße 4
 Villa Stephanus (1900), Villa für Richard Stephanus in der Gartenallee 14